Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2016/2017 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Жирным выделены футболисты, вошедшие в команду сезона, опубликованную официальным сайтом УЕФА, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Арсенал» (Лондон) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Эмирейтс» называется «Эшбертон Гроув».

** В матче 5-го тура «Арсенал» — ПСЖ мяч в свои ворота забил Марко Верратти.

«Пари Сен-Жермен» (Париж) 

* В матче 5-го тура «Арсенал» — ПСЖ мяч в свои ворота забил Алекс Ивоби.

«Лудогорец» (Разград)

«Базель» (Базель)

Группа B

«Наполи» (Неаполь)

«Бенфика» (Лиссабон)

«Бешикташ» (Стамбул)

«Динамо» (Киев)

Группа C

«Барселона» (Барселона) 

* В ответном матче 1/8 финала «Барселона» — ПСЖ мяч в свои ворота забил Левен Кюрзава.

«Манчестер Сити» (Манчестер) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Этихад» называется «Сити оф Манчестер».

«Боруссия» (Мёнхенгладбах)

«Селтик» (Глазго) 

* В матче 2-го тура «Селтик» — «Манчестер Сити» мяч в свои ворота забил Рахим Стерлинг.

Группа D

«Атлетико» (Мадрид)

«Бавария» (Мюнхен) 

* В ответном матче 1/4 финала «Реал» — «Бавария» мяч в свои ворота забил Серхио Рамос.

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

ПСВ (Эйндховен)

Группа E

«Монако» (Монако) 

* В 1-м матче 1/4 финала «Боруссия» (Дортмунд) — «Монако» мяч в свои ворота забил Свен Бендер.

«Байер 04» (Леверкузен) 

* В матче 6-го тура «Байер 04» — «Монако» мяч в свои ворота забил Морган де Санктис.

В 1-м матче 1/8 финала «Байер 04» — «Атлетико» мяч в свои ворота забил Стефан Савич.

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) 

* В матче 6-го тура «Тоттенхэм Хотспур» — ЦСКА мяч в свои ворота забил Игорь Акинфеев.

ЦСКА (Москва)

Группа F

«Боруссия» (Дортмунд) 

* В матче 5-го тура «Боруссия» (Дортмунд) — «Легия» мяч в свои ворота забил Якуб Жежничак.

«Реал» (Мадрид) 

* В матче 3-го тура «Реал» — «Легия» мяч в свои ворота забил Томаш Йодловец.

В ответном матче 1/8 финала «Наполи» — «Реал» мяч в свои ворота забил Дрис Мертенс.

«Легия» (Варшава)

«Спортинг» (Лиссабон)

Группа G

«Лестер Сити» (Лестер) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Кинг Пауэр» называется «Уокерс».

«Порту» (Порту)

«Копенгаген» (Копенгаген) 

* В матче 2-го тура «Копенгаген» — «Брюгге» мяч в свои ворота забил Стефано Денсвил.

В матче 6-го тура «Брюгге» — «Копенгаген» мяч в свои ворота забил Брэндон Мехеле.

«Брюгге» (Брюгге)

Группа H

«Ювентус» (Турин)

«Севилья» (Севилья)

«Олимпик» (Лион)

«Динамо» (Загреб)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2016/2017

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф

состав